Název Tarnov má více sídel:

 Tarnov (okres Bardejov) – vesnice v Prešovském kraji na Slovensku
 Tarnów, známý též jako Tarnov – město v Malopolském vojvodství v Polsku
 Tarnov (Nebraska) – vesnice v Nebrasce v USA založená přistěhovalci z polského Tarnowa

Podobné názvy 
 Tarnowskie Góry (Tarnovice či Tarnovské Hory) – město v Polsku